Лиман:
 Лиман — затоплене розширене гирло річки, що перетворилось в мілку затоку

Місто:
 Лиман — Донецька область, Краматорський район, адміністративний центр Лиманської міської громади

Села:
 Лиман — Донецька область, Покровський район, Криворізька сільська громада
 Лиман — Луганська область, Луганський район
 Лиман — Луганська область, Старобільський район
 Лиман — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Дивізійська сільська громада
 Лиман — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Лиманська сільська громада
 Лиман — Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада
 Лиман — Харківська область, Чугуївський район, Слобожанська селищна громада
 Лиман — Харківська область, Лозівський район

Водойма:
 Лиман — солоне озеро в Криму, розташоване на південному заході Тарханкутського півострова
 Лиман — озеро на півночі Дніпропетровської області у Новомосковському районі біля села Котовка
 Лиман — озеро у межах Слобожанської селищної громади, найбільше в Харківській області
 Лиман — озеро в межах міста Лиман, найбільше не штучне озеро Донецької області

Залізниця:
 Лиман — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці
 Лиман — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці

Гори 
 Лиман — стратовулкан (2563 м) на сході острова Ява (Індонезія)

Військова техніка 
 Лиман — середній розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ

Персоналії 
 Лиман Леонід (1922—2003) — український поет, прозаїк, публіцист, літературний критик, журналіст

Див. також 
 Лиман Перший
 Лиман Другий
 Червоний Лиман
 Ліман
 Лиманський район